Спектра́льная му́зыка, спектрализм () — вид современной музыки, характерной особенностью которого является техника музыкальной композиции, опирающаяся на анализ звукового спектра создаваемого произведения. Выполняя подобный анализ на компьютере, композитор может использовать программное обеспечение, использующее дискретное преобразование Фурье, быстрое преобразование Фурье и спектрограммы. Спектральная композиция рождается из манипуляций с различными параметрами, полученными в результате такого анализа.

Спектральный подход к музыкальной композиции зародился во Франции в начале 1970-х годов и позднее структурно оформился в недрах парижского IRCAM силами таких композиторов, как Жерар Гризе и Тристан Мюрай. Мюрай считал, что спектральная музыка скорее принадлежит особой эстетической сфере, нежели является неким стилем, представляя собой не столько особый набор каких-то техник, сколько эстетическую установку, отмеченную Джошуа Файнбергом: «в конечном счёте, музыка есть звук, разворачивающийся во времени» («music is ultimately sound evolving in time»). Джулиан Андерсон отмечает, что среди крупных композиторов, считающихся спектралистами, распространено убеждение в неадекватности самого термина «спектральный» как неверного, вводящего в заблуждение и даже оскорбительного. На стамбульской конференции 2003 года, посвящённой спектральной музыке, термин был уточнён: теперь он охватывает любую музыку, чья структура или язык основываются в первую очередь на тембре.

Исторический очерк 
Некоторые исследователи отсчитывают историю спектральной музыки ещё с XIX века, с работы Германа Гельмгольца «Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для теории музыки», в которой он разрабатывал математическую теорию для объяснения оттенков звука с помощью обертонов. Затем, уже в 1907 году, Феруччо Бузони опубликовал небольшой трактат «Эскиз новой эстетики музыкального искусства», помимо прочего относящийся к микрохроматической музыке. Относящаяся к той же тематике работа Генри Коуэлла «Новые музыкальные ресурсы», опубликованная в 1930 году, выявила отношение между акустикой, восприятием и композицией.

Среди композиторов-предшественников спектральной композиции можно выделить Клода Дебюсси, Эдгара Вареза, Джачинто Шельси, Оливье Мессиана, Дьёрдя Лигети, Яниса Ксенакиса, Александра Скрябина и Карлхайнца Штокхаузена. Кроме них, теоретически спектральную музыку осмысляли также Гарри Парч, Генри Коуэлл и Пауль Хиндемит.

Спектрализм и гиперспектрализм 
Спектральная музыка как особое течение зародилась в 1970-е годы во Франции (в кругу композиторов, принадлежавших к Groupe de l’Itinéraire и вдохновлявшихся работами Мориса Равеля и Оливье Мессиана), в Германии (среди членов кёльнского ансамбля Feedback) и Румынии (среди композиторов, примыкавших к Hyperion Ensemble). Она рассматривается как реакция на сериализм и пост-сериализм, заявив о себе как об авангардном течении со своими собственными, уникальными композиторскими техниками. Помимо Мюрая и Гризе, к представителям спектрализма относят французских композиторов М.-А. Дальбави, Ю. Дюфура, М. Левинаса и некоторых других. Влияние спектрализма испытали композиторы К. Саариахо, М. Линдберг, П. Этвёш, П. Нёргор («Voyage into the Golden Screen»).

В дальнейшем движение спектральной музыки вылилось в гиперспектрализм, к которому относят музыку композиторов (румынских по происхождению) Я. Думитреску и А.-М. Аврам.

Характеристика стиля и техники 
Гармония и оркестровка спектралистов основывается на использовании гармоник натурального звукоряда и сложных созвучиях, таких как органные аккорды, колокольные тоны и пение птиц. Техники композиции спектралистов носят специфические названия — инструментальный синтез, микросинтез, макросинтез.

Прочие композиторы 
 Филипп Юрель
 Филипп Леру
 Кларенс Барлоу
 Клод Вивье
 Рольф Гельхаар
 Йозеф Фрич
 Месиас Майгуашка

См. также 
 Экспериментальная музыка
 Электроакустическая музыка
 Авангардная музыка
 Теория современной композиции
 Минимализм
 Постминимализм
 Сонорика
 Конкретная музыка

Примечания

Литература 
 Anderson J. A Provisional History of Spectral Music // Contemporary Music Review, 2000, 19, no. 2 (Spectral Music: History and Techniques): 7-22.
 Anderson J. Spectral Music // The New Grove Dictionary of Music and Musicians.— 2-nd edition, 2001. / edited by Stanley Sadie and John Tyrrell.— London: Macmillan Publishers.
 Badiou A. Logics of Worlds: The Sequel to Being and Event / translated by Alberto Toscano.— London, New York: Continuum, 2009. ISBN 978-0-8264-9470-2
 Busoni F. Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst / Busoni F., de Gobineau A., Hoffmann E. T. A. Der mächtige Zauberer & Die Brautwahl: zwei Theaterdichtungen fur Musik; Entwurf einer neuen Aesthetik der Tonkunst.— Triest: C. Schmidt. 1907.
 English edition — Sketch of a New Esthetic of Music / translated from the German by Th. Baker.— New York: G. Schirmer, 1911.
 Cohen-Lévinas D. Création musicale et analyse aujourd’hui.— Paris: Eska, 1996. ISBN 2-86911-510-5
 Cornicello A. Timbral Organization in Tristan Murail’s «Désintégrations» // Ph.D. Dissertation, Brandeis University, 2000.
 Cowell H. New Musical Resources.— New York & London: A. A. Knopf, 1930.
 Reprinted, with notes and an accompanying essay by David Nicholls.— Cambridge [England] & New York: Cambridge University Press, 1996. ISBN 0-521-49651-9 (cloth) ISBN 0-521-49974-7 (pbk.)
 Dufourt H. Musique spectrale: pour une pratique des formes de l'énergie // Bicéphale, 1981. no.3:85-89.
 Dufourt H. Musique, pouvoir, écriture // Collection Musique/Passé/Présent.— Paris: Christian Bourgois, 1991. ISBN 2-267-01023-2
 Fineberg J. Spectral Music // Contemporary Music Review. 2000. Vol. 19. Issue 2. P. 1-5. URL: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/07494460000640221?needAccess=true 
 Fineberg J. (ed.) 2000b. Spectral Music: Aesthetics and Music.— Amsterdam: Overseas Publishers Association, 2000. ISBN 90-5755-132-2. Constituting Contemporary Music Review 19, no. 3.
 Fineberg J. Classical Music, Why Bother?: Hearing the World of Contemporary Culture Through a Composer’s Ears.— Routledge, 2006. ISBN 0-415-97174-8, ISBN 978-0-415-97174-4.
 Grisey G. Tempus ex machina: A Composer’s Reflections on Musical Time // Contemporary Music Review, 1987. 2, no. 1:238-75.
 Halbreich, Harry. 1992 Roumanie, terre du neuvième ciel. Bucharest: Axis Mundi.
 Harvey, Jonathan. 2001. «Spectralism». Contemporary Music Review 19, no. 3:11-14.
 Helmholtz H. Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik.— Braunschweig: Friedrich Vieweg und Sohn, 1863.— Second edition 1865; third edition 1870; fourth revised edition 1877; fifth edition 1896; sixth edition, edited by Richard Wachsmuth, Braunschweig: A. Vieweg & Sohn, 1913 (Facsimile reprints, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968; Frankfurt am Main: Minerva, 1981; Hildesheim & New York: G. Olms, 1983, 2000 ISBN 3-487-01974-4; Hildesheim: Olms-Weidmann, 2003 ISBN 3-487-11751-7; Saarbrücken: Müller, 2007 ISBN 3-8364-0606-3).
 Translated from the third edition by Alexander John Ellis, as On the Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music. London: Longmans, Green and Co., 1875; second English edition, revised and corrected, conformable to the 4th German edition of 1877 (London and New York: Longmans, Green, and Co., 1885); third English edition 1895; fourth English edition 1912; reprint of the 1912 edition, with a new introduction by Henry Margenau, New York: Dover Books, 1954 ISBN 0-486-60753-4; reprint of the 1912 edition, Whitefish, Montana: Kellinger Publishing, 2005, ISBN 1-4191-7893-8
 Humbertclaude E. La Transcription dans Boulez et Murail: de l’oreille à l’éveil.— Paris: Harmattan? 1999. ISBN 273848042X.
 Joos M. 'La cloche et la vague': Introduction à la musique spectrale—Tristan Murail et Jonathan Harvey // Musica falsa: Musique, art, philosophie, 2002. no. 16 (Fall): 30-31.
 Lévy F. Le tournant des années 70: de la perception induite par la structure aux processus déduits de la perception // Le temps de l'écoute: Gérard Grisey ou la beauté des ombres sonores, edited by Danièle Cohen-Levinas, 103-33.— Paris: L’Harmattan/L’itinéraire, 2004. Contains many typographical errors;corrected version online
 Moscovich V. French Spectral Music: An Introduction // Tempo new series, 1997. no. 200 (April): 21-27.
 Reigle R. Spectral Musics Old and New // Spectral World Musics: Proceedings of the Istanbul Spectral Music Conference, edited by Robert Reigle and Paul Whitehead.— Istanbul: Pan Yayincilik, 2008. ISBN 9944396273.
 Rose F. Introduction to the Pitch Organization of French Spectral Music // Perspectives of New Music, 1996. 34, no. 2 (Summer): 6-39.
 Surianu H. Romanian Spectral Music or Another Expression Freed // Contemporary Music Review, 2001. 19, no. 3:23-32, translated by Joshua Fineberg.
 Sykes C. Spiritual Spectralism: The Music of Jonathan Harvey // Musicworks: Explorations in Sound, 2003. no. 87 (Fall): 30-37.
 Teodorescu-Ciocanea L. Timbrul Muzical, Strategii de compoziţie.— Bucharest: Editura Muzicală, 2004. ISBN 9734203444.
  Литвинова О. А. Основы спектрального метода Тристана Мюрая // Традиции и новаторство в культуре и искусстве: связь времен: Сборник статей по материалам IV Всероссийской научно-практической конференции 21-22 марта 2016 года / Гл. ред. — Л. В. Саввина, ред.-сост. — В. О. Петров. — Астрахань: Издательство ГАОУ АО ДПО "Институт развития образования, 2016. С. 78-80.
  Литвинова О. А. Эстетические взгляды Мюрая: к теории спектрального метода // Научная дискуссия современной молодежи: Сб. статей по материалам Международной конференции 28 октября 2016 года. — Пенза: Наука и просвещение, 2016. С. 343—346.
  Литвинова О. А. О феномене спектральной музыки // Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство: Сб. статей по материалам XII Международной научно-практической конференции 12 февраля 2016 года. — Тамбов: ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2016. С. 444—451.
  Литвинова О. А. К определению понятия «спектральная музыка» // Традиции и новаторство в культуре и искусстве: связь времен: Сборник статей по материалам V Всероссийской научно-практической конференции 29 марта 2017 года / Гл. ред. — Л. В. Саввина, ред.-сост. — В. О. Петров. — Астрахань: Изд-во ООО ПКФ «Триада», 2017. С. 76-79.

Ссылки 
 Михайлова A. «Спектральная музыка. К истории осмысления»
 A derscription of last Edition — 2011 of SPECTRUM XXI festival dedicated to spectral music trends, initiated and directed by Ana-Maria Avram and Iancu Dumitrescu

Экспериментальная музыка
Музыкальные термины
Музыкальные жанры
Электронная музыка